Leffler är ett ursprungligen tyskt efternamn, som är etablerat i Sverige och andra länder. Namnet var ursprungligen ett yrkesnamn med betydelsen skedmakare, jämför tyska Löffel = sked.
Den 31 december 2020 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Leffler 363 
 Mittag-Leffler 19
Totalt blir detta 382 personer.

Personer med efternamnet Leffler
 Amanda Leffler (1851–1927), författare
 Anne Charlotte Leffler (1849–1892), författare och dramatiker
 Artur Leffler (1854–1938), ingenjör
 August Leffler (1800-talet), skeppsmäklare
 Béla Leffler (1887–1936), ungersk publicist
 Carl Leopold Leffler (1854–1926), grosshandlare
 Christian Leffler (född 1955), ämbetsman och diplomat
 Edvin Leffler (1875–1950), diplomat och politiker, högerman
 Enar Leffler (1901–1996), arkitekt
 Eric Daniel Leffler (1761–1807), präst
 Frits Läffler (1847–1921), språkvetare
 Gösta Mittag-Leffler (1846–1927), matematiker
 Gösta Mittag-Leffler (militär) (1921–2014), militär och idrottsledare
 Hakon Leffler (1887–1972), företagsledare och tennisspelare
 Janne Leffler], flera personer
 Janne Leffler (läkare) (1882–1956)
 Janne Leffler (metallurg) (1870–1929)
 Johan Leffler (1845–1912), nationalekonom
 John Leffler (1825–1908), ingenjör
 Josefin Crafoord, född Leffler (fodd 1973), programledare
 Karl Peter Leffler (1863–1922), journalist och folkmusiksamlare
 Lars Leffler (1945–2007), militär
 Niklas Leffler (1775–1828), målare och tecknare
 Olof Leffler (1813–1884), lärare, läroverksrektor och politiker
 Robert Leffler, flera personer
 Robert Leffler (konstnär) (1811–1853), målare
 Robert Leffler (skådespelare) (1866–1940), tysk skådespelare
 Shepherd Leffler (1811–1879), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Iowa
 Svea Leffler (1878–1961), tandläkare
 Sven Peter Leffler (1776–1850), skriftställare och boktryckare
 Tove Leffler (född 1977), författare, journalist och bokförläggare
 Yvonne Leffler (född 1959), litteraturvetare

Se även
 Leffler (släkt)

 August Leffler & Son
 Ekström & Leffler AB
 Fallenius & Leffler

 Uppkallat efter matematikern Gösta Mittag-Leffler
 Institut Mittag-Leffler
 Mittag-Leffler-funktionen
 Mittag-Lefflerpolynom
 Mittag-Leffler summation
 Villa Mittag-Leffler

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Efternamn som syftar på yrken